Хахалпа има више значења:

 Хахалпа, Фраксионамијенто Ес-Асијенда де Хахалпа (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Хахалпа (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику